Osoby o tym nazwisku:
 Ołeksij Kuriłow – ukraiński piłkarz
 Siergiej Kuriłow – radziecki i rosyjski aktor